White Rabbit é o segundo e último disco de estúdio da banda norte-americana Egypt Central. Foi lançado em 27 de maio de 2011.

Faixas 
Lista de faixas:

Álbuns de 2011
Álbuns de Egypt Central